Буроспи́нный ра́йский зиморо́док () — вид зимородков, обитающий в Новой Гвинеи.

Описание 
Буроспинный райский зимородок достигает длины 23 см. У него красный клюв. Голова, затылок и крылья коричневатые, тело светло-красноватое. Его длинные хвостовые перья хвоста, характерные для райских зимородков, синеватые.

Местообитание 
Буроспинный райский зимородок обитает в глубоко расположенных лесных территориях на крайнем востоке Новой Гвинеи. Его питание состоит преимущественно из насекомых, которых он ловит на земле.

Примечания

Литература 
 C. Hilary Fry, Kathie Fry: Kingfishers, Bee-Eaters, & Rollers. Princeton, New Jersey 1992, 1999, ISBN 0-691-04879-7

Райские зимородки
Животные, описанные в 1880 году
Птицы Новой Гвинеи